Grant má více významů:

 Grant (účelový dar) – účelový dar, často peněžní
 GRANT – SQL příkaz

příjmení
 Grant (příjmení)

křestní jméno

geografické pojmy
 Grant (Alabama)
 Grant (Colorado)
 Grant (Florida)
 Grant (Iowa)
 Grant (Michigan)
 Grant (Minnesota)
 Grant (Nebraska)
 Grant (Wisconsin)

zbraně
 USS Albert W. Grant (DD-649) – americký torpédoborec třídy Fletcher
 M3 Lee – americký tank v britské verzi zvaný General Grant

Externí odkazy